Italienisch oder italienisch steht für:

 italienische Sprache
 italienische Küche
 bezogen auf das Land Italien

 italienische Partie, Eröffnung im Schachspiel
 Italienisch. Zeitschrift für italienische Sprache und Literatur (ab 1979)

Siehe auch:

 italisch (Begriffsklärung)